Die Saison 2022/23 der Challenge League (gegenwärtig unter dem Sponsoringnamen dieci Challenge League, kurz DCL) ist die 124. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie wurde am 15. Juli 2022 eröffnet, vom 27. November 2022 bis zum 29. Januar 2023 durch eine Winterpause unterbrochen und wird am 28. Mai 2023 beendet.

Modus 
Die Challenge League wird zum elften Mal mit zehn Teams ausgetragen. Jedes tritt viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt wird so jedes Team 36 Spiele absolvieren.

Aus der Promotion League stiess der Aufsteiger AC Bellinzona, aus der Super League der Absteiger FC Lausanne-Sport hinzu. Der zehnte Teilnehmer wurde zwischen dem Zweitklassierten der Challenge-League-Saison 2021/22, dem FC Schaffhausen, und dem Neuntklassierten der Super-League-Saison 2021/2022, dem FC Luzern, in einer Barrage mit Hin- und Rückspiel am 26. bzw. am 29. Mai 2022 ermittelt, wobei sich der FC Luzern mit 4:2 durchsetzte. Schaffhausen verblieb somit in der Challenge League, Luzern in der Super League.

Aufgrund der Aufstockung der Super League auf zwölf Teams zur Saison 2023/24 wird am Ende der Saison 2022/23 nicht nur der Erst-, sondern auch der Zweitklassierte direkt in die Super League aufsteigen, während der Drittklassierte gegen den Tabellenletzten der Super League eine Barrage um den Aufstieg in die bzw. den Verbleib in der Super League bestreiten wird. Aufgrund der Aufstockung wird es keinen direkten Absteiger aus der Super League geben. Aus der Promotion League werden am Ende der Saison 2022/23 zwei Vereine direkt aufsteigen. Der Tabellenletzte der Challenge League wird gegen den Drittklassierten der Promotion League eine Barrage um den Verbleib in der bzw. den Aufstieg in die Challenge League spielen.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 . Swiss Football League, abgerufen am 23. Mai 2022 (PDF; 89 kB)

Einzelnachweise 

202223
Fußballsaison 2022/23